Csehország
Benetice, település a Třebíči járásban
Benetice, Světlá nad Sázavou településrésze